Шени може да се односи на:

 Шени (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шени (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел
 Шени (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт